Carybdea är ett släkte av nässeldjur. Carybdea ingår i familjen Carybdeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Carybdea